Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Wschód 1983 (oryg. Detroit Grand Prix) – siódma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1983, która odbyła się 5 czerwca 1983, po raz drugi na torze Detroit Street Circuit.

2. Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Wschód, drugie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig

Uwagi 
 Ostatnia wygrana samochodu z silnikiem bez turbodoładowania przed wprowadzeniem zakazu używania turbosprężarek począwszy od sezonu 1988.
 Ostatnia wygrana zespołu Tyrrell w Formule 1.
 155. (i ostatnia) wygrana samochodu z silnikiem Ford Cosworth DFV V8, który napędzał 12 z 15 mistrzowskich samochodów w okresie 1968 – 1982. Ten rekord do chwili obecnej nie został pobity.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Stany Zjednoczone – Wschód
Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1
1983 w Stanach Zjednoczonych